Зеленый Дол — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Зеленый Дол — прежнее, до 1998 года, название села Кок Уй Хобдинского района Актюбинской области.

Россия 
 Зелёный Дол — село в Петропавловском районе Алтайского края.
 Зеленый Дол — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Зеленый Дол — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Зеленый Дол — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.
 Зелёный Дол — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Зеленый Дол — посёлок в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Зеленый Дол — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Зелёный Дол — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Зеленый Дол — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Зелёный Дол — посёлок в Порецком районе Чувашии.
 Зелёный Дол — станция Горьковской железной дороги в городе Зеленодольск.

Другое 
 Зелёный Дол — малый ракетный корабль.

См. также